Dubravice est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Dubravice, un village situé dans la municipalité de Bratunac et dans la République serbe de Bosnie ;
Dubravice, un village situé dans la municipalité de Konjic, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
Dubravice, un village situé dans la municipalité de Skradin, comitat de Šibenik-Knin.